Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2011 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die SAP Open sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Robin Söderling. Im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Söderling konnte auch 2011 wieder den Titel gewinnen, im Finale schlug er Jo-Wilfried Tsonga. Es war sein achter von zehn Titeln. Auch Zimonjić erreichte gemeinsam mit Michaël Llodra erneut das Doppelfinale, musste sich dort aber Jürgen Melzer und Philipp Petzschner geschlagen geben. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.150.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.445.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Rotterdam